

Anno 
 1848 – (MDCCCXLVIII in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1848 a.C.

Matematica 
 1848 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1848 Delvaux – asteroide della fascia principale del sistema solare
 IC 1848 – nebulosa diffusa associata a un ammasso aperto nella costellazione di Cassiopea

Altri ambiti 
1848 – videogioco strategico a turni per Microsoft Windows.